Portál občana je běžné označení pro informační webové stránky českých a moravských úřadů (obcí, měst, krajů a ministerstev). 

Patrně nejčastěji se tento termín používá ve významu část Portálu veřejné správy – viz samostatný článek Portál občana. Tyto webové stránky MV ČR nejsou samostatným ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Do informačního systému o informačních systémech veřejné správy vedeném Ministerstvem vnitra bylo však zaregistrováno dalších 25 takových "portálů" (leden 2021):
 Portál občana MČ Praha 5
 Portál občana Městská část Praha 8
 Portál občana Statutární město Ústí nad Labem
 Portál občana Praha 14
 Portál Občana města Mnichovo Hradiště
 Portál občana Město Lysá nad Labem
 Portál občana – elektronické podání (Říčany)
 Portál občana města Pelhřimov
 Portál občana města Milevska
 Portál občana Město Kraslice
 Portál občana města Nový Bor
 Portál občana Statutární město Chomutov
 Portál občana Město Lovosice
 Portál občana města Hradec Králové
 Portál občana města Jaroměř
 Portál občana Město Velké Opatovice
 Portál občana Obec Bílovice nad Svitavou
 Portál občana Statutární město Zlín
 Portál Občana města Uherský Brod
 Portál občana Město Znojmo
 Portál občana Město Bruntál
 Portál občana Statutární město Přerov
 Portál občana, Elektronická podání (RAP, Moravskoslezský kraj)
 Portál občana Správa základních registrů

Reference